Кульигай (устар. Кюль-Игай) — река в Томской области России. Впадает в Дальнее озеро. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Тухсигата
Реки Каргасокского района